Помар — фамилия.
 Помар, Артуро (1931—2016) — испанский шахматист, гроссмейстер (1962).
 Помар, Хуан Баутиста де (ок. 1535 — ок. 1590) — мексиканский писатель XVI века.